Wynn steht für

 Wynn Las Vegas, Casino und Hotel in Las Vegas
 Wynn Macau, Hotelkomplex in Macau, China
 Für die Rune siehe Wunjo
 Wynn Knolls, Gebirge in Antarktika

Wynn  als Variante von Wyn, ein walisischer männlicher Vor- und Familienname:

als Vorname:

 Wynn Roberts (* 1988), US-amerikanischer Biathlet
 Wynn Rogers (1919–1998), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Wynn Stewart (1934–1985), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter

als Familienname:
 Addison H. Wynn (* 1955), US-amerikanischer Zoologe
 Albert Wynn (1907–1973), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Albert Wynn (Politiker) (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Charles Eryl Wynn-Williams (1903–1979), walisischer Physiker
 Dexter Wynn (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Early Wynn (1920–1999), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ed Wynn (1886–1966), US-amerikanischer Schauspieler
 George Wynn (1886–1966), walisischer Fußballspieler
 Hugh Wynn (1897–1936), US-amerikanischer Filmeditor
 Isaiah Wynn (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jessica Keenan Wynn (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Jim Wynn (1912–1977), US-amerikanischer R&B-Musiker
 Jimmy Wynn (1942–2020), US-amerikanischer Baseballspieler
 Karen Wynn Fonstad (1945–2005), US-amerikanische Schriftstellerin und Kartografin
 Keenan Wynn (1916–1986), US-amerikanischer Schauspieler
 May Wynn (1928–2021), US-amerikanische Schauspielerin
 Natalie Wynn (* 1988), amerikanische Webvideoproduzentin
 Ned Wynn (1941–2020), US-amerikanischer Schauspieler, Buch- und Drehbuchautor
 Robert Wynn-Carington, 1. Marquess of Lincolnshire (1843–1928), britischer Politiker der Liberal Party, Mitglied des House of Commons und Peer

 Terence Wynn (* 1946), britischer Politiker
 Tyla Wynn (* 1982), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Will Wynn (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 William J. Wynn (1860–1935), US-amerikanischer Politiker
Siehe auch:
 Wyn